Бриттані () та його варіанти Брі́тні або Брі́ттні () — жіноче особове ім'я, пов'язане з назвою регіону Франції Бретань, вперше з'явилось у Сполучених Штатах Америки у 1970-х. Стало популярним наприкінці 1980-х та на початку 1990-х, найвище місце у рейтингу популярності третє у 1991/2. Зустрічається скорочена форма «Брітт».

Відомі носії імені 
 Бріттані Аллен (; 1986) — канадська акторка.
 Бріттані Бенн (; 1989) — канадська регбістка, олімпійська медалістка (2016).
 Бріттані Боу (; 1988) — американська ковзанярка, олімпійська медалістка (2018), чемпіонка світу (2015, 2016).
 Бріттані Бробен (; 1995) — австралійська стрибунка у воду, олімпійська медалістка (2012).
 Бріттані Гейз (; 1985) — американська ватерполістка, олімпійська медалістка (2008).
 Бріттні Грінер (; 1990) — американська професійна баскетболістка, чемпіонка світу (2014).
 Бріттані Елмслі (; 1994) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012, 2016).
 Бріттані Лавердюр (; 1982) — канадська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу (2008).
 Бріттані Маклін (; 1994) — канадська плавчиня, олімпійська медалістка (2016).
 Бріттані Мерфі (; 1977—2009) — американська акторка, співачка і продюсер.
 Бріттні Різ (; 1986) — американська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у довжину, олімпійська чемпіонка (2012).
 Брітт Робертсон (; 1990) — американська акторка.
 Брітні Скай (; 1977) — американська порноакторка.
 Брітні Спірс (; 1981) — американська співачка, авторка пісень, акторка.
 Бріттані Тімко (; 1985) — канадська футболістка, фланговий нападник.
 Бріттані Фелан (; 1991) — канадська гірськолижниця та фристайлістка, олімпійська медалістка (2018).

Примітки 

Жіночі імена